Lizy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Lizy, Gemeinde im Département Aisne
Lizy-sur-Ourcq, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Kanton Lizy-sur-Ourcq im Département Seine-et-Marne